L'expression Rivière des Indiens peut se référer à:

Toponymes

Rivière des Indiens (rivière Bell), un affluent de la rivière Bell, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Rivière des Indiens (lac aux Araignées), un affluent du Lac aux Araignées, coulant dans la municipalité de Frontenac (Québec), dans la MRC Le Granit, en Estrie, au Québec, au Canada.
Baie de la rivière aux Indiens, une baie du Lac aux Araignées, dans la municipalité de Frontenac (Québec), dans la MRC Le Granit, en Estrie, au Québec, au Canada.